Zereteli bezeichnet:

 Zereteli (Metro Tbilissi), Metrostation in Tiflis, Georgien

Zereteli ist der Familienname folgender Personen:
 Akaki Zereteli (1840–1915), georgischer Dichter und Politiker

 Grigol Zereteli  (1870–1938), georgischer Altphilologe
 Irakli Zereteli (1881–1959), georgischer Jurist und Politiker
 Konstantine Zereteli (1921–2004), georgischer Aramaist
 Micheil Zereteli (1878–1965), georgischer Historiker und Diplomat
 Surab Zereteli (* 1934), georgisch-russischer Bildhauer und bildender Künstler